Jäger se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Peter Jäger
 Eckehart J. Jäger